La casa del sol naciente puede referirse a:

La casa del sol naciente (álbum), álbum de The Speakers;
La casa del sol naciente (Lost), episodio de Lost;